Де Луна — многозначное имя собственное, выступает в виде фамилий и топонимов:
 де Луна, Альваро (герцог Трухильо; ок. 1390—1453) — коннетабль Кастилии, великий магистр ордена Святого Иакова и фактический правитель страны при короле Хуане II.
 Де Луна, Альваро (1935—2018) — испанский актёр.
 Де Луна, Марио (род. 1988) — мексиканский футболист, защитник клуба «Гвадалахара»,
 де Луна, Мария (1358—1406) — королева Арагона, Валенсии, Майорки, Сардинии и Корсики, графиня Барселоны и д’Эскала.

Топонимы 
 Лос-Барриос-де-Луна — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сена-де-Луна — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Сьерра-де-Луна — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон.